

Sigle 
 Gioco di ruolo
 Gruppo della Sinistra democratica e repubblicana - Gruppo parlamentare francese

Codici 
GDR – codice nazionale del CIO della Repubblica Democratica Tedesca (Germania Est)
gdr – codice ISO 639-3 della lingua wipi